Freistatt steht für:

 ein Zufluchtsort, siehe Freiung
 Freistatt, Gemeinde im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Diakonie Freistatt, eine Organisation für Heimerziehung und ähnliche Einrichtungen
 Freistatt (Film), deutsches Filmdrama (2015)
 Die Freistatt, Roman (Sanctuary, 1931) von William Faulkner
 Gemeinnützige Bau- und Wohngenossenschaft Freistatt Thun, Wohnbaugenossenschaft in der Stadt Thun (Schweiz)